Morawy – kraina historyczna we wschodniej części dzisiejszych Czech

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe
 Morawy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Dobre 
 Morawy - przysiółek wsi Czerwienne w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Morawy - przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Morawy - część wsi Janowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Morawy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Stupsk 
 Morawy – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Morawy - część wsi Lubichowo w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Morawy - część wsi Bedlno w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie

Zobacz też   
 Morawy-Kafasy, Morawy-Laski, Morawy-Kopcie, Morawy-Wicherki, Morawy Wielkie 
 Morawa, Morava
 Państwo wielkomorawskie